Arenaria kan syfta på:

 Arenaria (växt) – släkte i familjen nejlikväxter som på svenska heter narvar
 Arenaria (djur) – fågelsläkte i familjen snäppor